Kutuzov o Kutúzov puede referirse a:

 Mijaíl Kutúzov, militar ruso.
 Vitali Kutuzov, futbolista bielorruso.
 La Operación Kutúzov, durante la Segunda Guerra Mundial.
 La Orden de Kutúzov, condecoración militar soviética y posteriormente rusa.